Motociklistična Velika nagrada Japonske 2003 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2003. Potekala je 6. aprila 2003.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2003
2003